Же́ннифер Лоре́ (; 1 января 1980, Тулуза, Франция) — французская актриса.

Биография 
Женнифер Лоре родилась 1 января 1980 года в Тулузе (Франция), но позже она переехала в пригород Парижа Шампиньи-сюр-Марн, где проживала до 1997 года.

Женнифер начала карьеру актрисы в 1986 году со съёмок в рекламе Барби. В 1988 году Лоре также начала сниматься в кино и в настоящее время она сыграла в 21-м фильме и телесериале.

В 2000—2002 года Женнифер была замужем за пожарным Янником Роже. В этих отношениях Лоре родила своего первенца — дочь Карлу Роже (род.01.05.1999).

С 1 декабря 2007 года Женнифер замужем во второй раз за промоутером Патриком Соррентино (род.1967), с которым она встречалась 2 года до их свадьбы. В этих отношениях Лоре родила своих вторую, третью и четвёртую дочерей — Шану Соррентино (род.06.04.2007), Анну Соррентино (род.02.07.2010) и Нелл Соррентино (род.09.05.2012).

Фильмография 
 1988 — Matin de mariage
 1988 — La main dans le chapeau
 1990 — Hôtel de police
 1991 — Марк и Софи / Marc et Sophie — Жюльетта
  — Génial, mes parents divorcent! — Пенелопа
 1991 — Paparoff
  — 2 bis, rue de la Combine
  — Passé sous silence — Сесиль в молодости
 1994 — Coeur à prendre — Валери Буке
 1995 — Река надежды / La rivière Espérance — 13-летняя Виржини
  — Bonne fête papa — Марион
 1997 — Amour et confusions
 1997 — Особый урок / Une leçon particulière — Ванесса
 1997 — Une femme très très très amoureuse — Юдит
 1997 — La fine équipe — Ванесса
  — Робинзон Крузо / Robinson Crusoë — 20-летняя Изабель
 2006 — Комиссар Мулен / Commissaire Moulin — Жюли Жонке
  — Bébé à bord — Лола
 2006—2012 — Кемпинг «Парадиз» / Camping Paradis — Ариана Леруа
 1992—2013 — Жюли Леско / Julie Lescaut — Сара Леско
 1992—2017 — Великолепная семья / Une famille formidable — Фредерик Бомон

Ссылки 
 Официальный сайт Женнифер Лоре
 

Дети-актёры США